Magdalena Kozak (pisarka) (ur. 1971) – polska autorka fantastyki
 Magdalena Kozak (szachistka) (ur. 1988) – polska szachistka